Výkonný producent ( executive producer) je osoba, která zajišťuje tvorbu komerčních zábavních produktů. Může být zapojena do řízení účetnictví a/nebo spojenými právními záležitostmi, jako jsou autorská práva a tantiémy. Dříve se pro toto povolání používalo označení impresario.

Film 
V oblasti filmu dohlíží výkonný producent na tvorbu snímku s ohledem na přidělené finance. Výkonní producenti úzce spolupracují s řadovým producentem a informují filmové produkční společnosti a filmové distributory.

Televize 
Televizní výkonný producent obvykle dohlíží jak na tvorbu obsahu, tak na finanční aspekty produkce. Scenáristé, kteří jsou autory námětu seriálu, často u tohoto seriálu působí také jako výkonní producenti a showrunneři.

Hudba 
V hudbě výkonný producent financuje nahrávání hudebního alba a je zodpovědný za jeho úspěch. Na rozdíl od producenta dané nahrávky většinou výkonný producent není ve studiu při nahrávání. Často práci výkonného producenta zastupuje vydavatel dané nahrávky.

Reference 

Producenti